Leuteritz steht für:
 eine frühere sächsische Gemeinde, aus der die Dresdner Ortsteile Alt-Leuteritz und Neu-Leuteritz hervorgingen

Personen:
 Ernst August Leuteritz (1818–1893), Bildhauer in Meißen
 Franz Wilhelm Leuteritz (1817–1902), deutscher Landschaftsmaler
 Karl Leuteritz (1922–2010), deutscher Diplomat 
 Max Leuteritz (1884–1949), deutscher Politiker (SPD)
 Paul Leuteritz (1867–1919), deutscher Maler und Illustrator
 Waltraud Leuteritz (* 1944), deutsche Mathematikerin und Wissenschaftshistorikerin